Boock – comune tedesco del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Boock – comune tedesco del Sassonia-Anhalt